José Orlando Vinha Rocha Semedo, footballeur portugais né en 1965;
 José Filipe Correia Semedo, footballeur cap-verdien né en 1979;
 José Vitor Moreira Semedo, footballeur portugais né en 1985.